Herzger ist der Familienname folgender Personen:

 Gertraud Herzger von Harlessem (1908–1989), Bremer Künstlerin und Vertreterin der Klassischen Moderne
 Walter Herzger (1901 oder 1903–1985), deutscher Grafiker und Maler